Ramis ist der Familienname folgender Personen:
 Harold Ramis (1944–2014), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Iván Ramis (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Ramis (* 1943), französischer Mathematiker
 Jonathan Ramis (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Llucia Ramis (* 1977), spanische Journalistin und Schriftstellerin
 Sebastián Ramis Torrens (* 1943), brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Huamachuco

Ramis steht auch für:
 Ramis (Armenien), Siedlung in Armenien
 Río Ramis, Fluss in Peru